Die Abkürzung UNMAS steht für:

 die United Nations Mission in Angola, die Mission der Vereinten Nationen in Angola
 das United Nations Mine Action Service

UNMAS